Géraldine Quéniart (1967-), cycliste française
 Jean Quéniart (1936-), historien français

Patronyme français